Натуральне число 685
 685 рік до нашої ери
 685 рік нашої ери